Salvatore Ottolenghi (avvocato)
Salvatore Ottolenghi (medico)